Anterósz – Erósznak, a szerelem istenének öccse a görög mitológiában.
Anterósz pápa – Szent Anterósz, a 19. pápa.